A Taça Elihu Root foi uma partida amistosa no Velódromo Paulista em 1906 entre o Botafogo e a Seleção Paulista. O Botafogo venceu por 2x1 e se tornou o primeiro clube a vencer uma seleção estadual.

FICHA DO JOGO 
SELEÇÃO PAULISTA 1 x 2 BOTAFOGO

TAÇA ELIHU ROOT - Amistoso

Local: Velódromo Paulista, São Paulo (SP)

Data-hora: 04/08/1906, às 16h23

Árbitro: Raphael Sampaio (jogador da A.A. Palmeiras-SP)

Público: Cerca de 8.000 espectadores

Gols: Vevé (1-0/1ºT), Flávio Ramos (1-1/2ºT) e Ataliba Sampaio (1-2/2ºT)

SELEÇÃO PAULISTA: Jorge de Miranda Junior "Tutu" (Paulistano-SP), Pinto (Mackenzie-SP) e W. Jeffery (São Paulo Athletic Club-SP); Stewart (Mackenzie-SP), Maneco (Paulistano-SP) e Pyles (Mackenzie-SP); Alexandre Ruffin (Mackenzie-SP), Gonçalves (Paulistano-SP) - entrou Vevé/durante o 1ºT (Paulistano-SP), B. Cerqueira (Paulistano-SP), Oscar Andrade (Mackenzie-SP) e Henrique Ruffin (Mackenzie-SP).

BOTAFOGO: Álvaro Werneck, João Leal e Octávio Werneck; Macedo Soares, C. Calvert (emprestado pelo Rio Cricket-RJ) e C. Mutzembecher (emprestado pelo Rio Cricket-RJ); Norman Hime, Flávio Ramos, Ataliba Sampaio, Gilbert Hime e Armindo Motta (emprestado pelo Football and Athletic Club-RJ).

Partidas do Botafogo de Futebol e Regatas